Wever (beroep), een persoon die zich bezighoudt met weven
Wevers en verwanten, een familie van vogels uit de orde zangvogels
Wever (plaats), een deelgemeente van de Belgische gemeente Glabbeek
Wever (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij in Franeker
De Bonte Wever, een voormalig recreatiecentrum in Slagharen
De Wever-Ziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Heerlen
Willem Wever, een televisieprogramma van de NCRV
De wever (volksverhaal), een volksverhaal uit India

Personen
Wever
Anne-Marie Durand-Wever, een Duitse gynaecologe
Margrieta Wever, een Nederlands model en mannequin
Merritt Wever, een Amerikaanse actrice
de Wever
Frans de Wever, een Nederlandse arts
De Wever
Bart De Wever, een Vlaams politicus
Dewever
Pieter Dewever, een Belgische auteur

Zie ook 
 De wever (doorverwijspagina)